Adolf Berman (1906 – 1978), Pools-Joods verzetsstrijder, politicus en psycholoog
Antoine Berman (1942-1991), Frans filosoof en vertaaltheoreticus
Bart Berman (1938), Nederlands-Israëlisch componist en pianist
Bob Berman (19?), Amerikaans astronoom, auteur en wetenschapsjournalist
Boris Berman (1948), Russisch pianist
Chris Berman (1955), Amerikaans sportjournalist
David Berman (doorverwijspagina)
Helen Berman (1936), Nederlands-Israëlisch kunstschilderes en ontwerpster
Howard Berman (1941), Amerikaans politicus en jurist
Iosif Berman (1892 – 1941), Roemeens fotograaf en journalist
Jakub Berman (1901 – 1984), Pools communistisch activist, politicus en leider van de geheime politie
John Berman (1972), Amerikaans journalist en televisiepresentator
Josh Berman (1972), Amerikaans jazz-trompettist en kornettist
Julie Marie Berman (1983), Amerikaans actrice
Lazar Berman (1930 – 2005), Russisch pianist
Lyle Berman (1941), Amerikaans zakenman en pokerspeler
Pandro S. Berman (1905 – 1996), Amerikaans filmproducent
Paul Berman (19?), Amerikaans journalist en publicist
Pavel Berman (19?), Russisch violist en dirigent
Rick Berman (1945) Amerikaans scenarioschrijver en televisieproducent
Robert A. Berman (1959), Amerikaans zakenman en casino-eigenaar
Sara Mae Berman (1936) Amerikaans marathonloopster
Shelley Berman (1925 – 2017), Amerikaans acteur
Shoshana Berman (1934), Pools-Joods rechter, bestuurder, wetenschapper en docent
Simon Berman (1861 – 1934), Nederlands burgemeester
Sonny Berman (1925 – 1947), Amerikaans jazztrompettist
Thijs Berman (1957), Nederlands journalist en politicus
Tzeporah Berman (1969), Canadees milieu-activist

Zie ook 
Berman flow, een begrip uit de vloeistofdynamica
Neuberger Berman, Amerikaanse financieel dienstverlener
Olieramp bij Puerto Rico in 1994, door het zinken van de Morris J. Berman
Wielerploegen:
Axeon Hagens Berman, Amerikaanse wielerploeg
Jamis-Hagens Berman, Amerikaanse wielerploeg